«Фантагиро» (; в русском прокате также — «Пещера золотой розы») — итальянской телесериал, снятый по мотивам тосканской народной сказки «Красавица Фанта-Гиро».
 «Фантагиро» (; в русском прокате — «Принцесса Фантагира») — испанский мультсериал, созданный по сюжету одноимённого сериала.